L'Institut universitaire de technologie de Quimper est un IUT dépendant de l'Université de Bretagne occidentale et présent à Quimper en France au centre du pays de Cornouaille.

Disciplines et composantes 

L'IUT de Quimper est composé de 4 départements qui permettent de préparer un Bachelor universitaire de technologie :
 Département Génie Biologique (GB)
 Département Gestion Logistique et Transport (GLT)
 Département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
 Département Techniques de Commercialisation (TC)

De plus, il est possible de préparer une licence professionnelle dans les domaines suivants :
 Aliments - Santé
Management de la Production en Industrie Agroalimentaire
 Attaché au Développement International des Entreprises
 Commercialisation de produits et services financiers
 Entrepreneuriat
 Gestion du personnel et de la paie
 Logistique des filières alimentaires
 Gestion des Structures de l’Économie Sociale. Gestion des associations
 Anatomie et cytologie pathologique
Protection des cultures & Développement durable

Liens externes 
 site officiel

Voir aussi 
 Institut universitaire de technologie
 Université de Bretagne occidentale

Quimper
Université de Brest
Enseignement supérieur à Quimper